Attualmente è il chitarrista dei Mayhem.

Biografia 
La carriera musicale di Teloch è iniziata nei primi anni '90 in una band punk chiamata Dødsdømt e in una band death metal chiamata Legions from Horten (Vestfold). Ha fondato i Nidingr nel 1996. Nello stesso anno registrarono il loro primo demo show nel 1996 e, nel 1999, il secondo demo. Nel 2005 i Nidingr hanno pubblicato il loro primo album in studio, Sorrow Infinite and Darkness. I Nidingr hanno pubblicato il loro secondo album in studio, Wolf-Father, nel 2010. Lo stesso anno i Nidingr pubblicarono il loro terzo album, Greatest of Deceivers. I Nidingr hanno pubblicato il loro quarto album, The High Heat Licks Against Heaven, nel 2017.

Nel 2004 entra a far parte della band Orcustus.  Nel 2006, è entrato a far parte della band 1349 come chitarrista dal vivo. L'anno successivo lasciò il 1349 e fu assunto come chitarrista dalla band Gorgoroth, che in quel momento era divisa in due gruppi. Di fronte all'impossibilità di King ov Hell e Gaahl di lavorare sotto il nome di Gorgoroth, furono costretti a cambiare il nome in God Seed (nel marzo 2009), contando ancora sull'aiuto di Teloch come musicista di sessione. Nell'agosto 2009, Gaahl annunciato il suo ritiro dal black metal, ponendo fine alla breve esistenza della band.

Dal 2011 è membro dei Mayhem, contribuendo alla scrittura di Esoteric Warfare.

Iversen è stato un chitarrista ospite del progetto breakcore francese Igorrr e dell'album Hallelujah (2012). Iversen ha scritto la musica per una produzione del 2015 dell'opera teatrale Mor Courage og barna hennar al Norwegian Theatre.  Nel 2020 pubblica il suo primo progetto solista, Bergeton, di genere synthwave, esordendo con l'album omonimo il 15 ottobre.

Discografia 
Con i Orcustus 
2005 - Wrathrash (EP)
2009 - Orcustus
Con i Nidingr 
2005 - Sorrow Infinite and Darkness
2010 - Wolf-Father
2012 - Greatest of Deceivers
2017 - The High Heat Licks Against Heaven
Con i Mayhem 
2014 - Esoteric Warfare
2016 - De Mysteriis Dom Sathanas Alive
2019 - Daemon

Note

Collegamenti esterni